zwierzę:
 lednica (Aelia) – rodzaj pluskwiaków

2 miejscowości:

 Lednica Górna – wieś położona w woj. małopolskim, w powiecie wielickim, w gminie Wieliczka
 Lednica – przysiółek w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza

jeziora
 Lednica – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Kłecko – oraz nazwa obszaru geograficznego w jego okolicach.
 oboczna nazwa jeziora Lednik

inne:
 Lednica 2000 – Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży Lednica 2000, katolicki zlot młodzieży nad brzegiem jeziora Lednickiego.